Мертвечина:
 Мертвечина — трупное мясо животных, не умерщвлённого для жертвоприношения или в пищу посредством заклания, а павшего естественной или насильственной смертью, но без пролития крови.
 «Мертвечина» — ирландский фильм ужасов 2004 года режиссёра Конора МакМахона.